Марица може бити:

 Марица, река на Балкану
 Марица (Валча), насеље у Румунији у округу Валча
 Марица (Телеорман), насеље у Румунији у округу Телеорман